Oberrieden ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Oberrieden (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Oberrieden (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Gemeinde Altdorf bei Nürnberg, Kreis Nürnberger Land, Bayern
 Oberrieden (Bad Sooden-Allendorf), Ortsteil der Gemeinde Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
in der Schweiz:
 Oberrieden ZH, Gemeinde im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Oberried